Шварценбергер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шварценбергер, Ильдико (1951 — 2015) — венгерская фехтовальщица на рапирах, чемпионка летних Олимпийских игр в Монреале.
 Шварценбергер, Ксавер (род. 1946) — австрийский кинооператор и кинорежиссёр.